Christopher Kullmann – calciatore tedesco
 Kaci Kullmann Five – politica norvegese
 Leonie Kullmann – nuotatrice tedesca
 Luigi Kullmann – hockeista, allenatore di hockey su pista e dirigente sportivo italiano
 Olaf Kullmann – ufficiale di marina e attivista per la pace norvegese